Radonić je lahko:
 Radonić, Drniš (Hrvaška)
 Radonić, Šibenik (Hrvaška)